wywiad (instytucja) – instytucja zajmująca się działalnością wywiadowczą 
 wywiad (rozmowa) – rozmowa dziennikarza z jakąś osobą, która jest publikowana w czasopiśmie lub prezentowana w radiu czy telewizji,
 wywiad (metoda badawcza) – metoda badawcza stosowana m.in. w socjologii
 wywiad (medycyna) – informacje od chorego na temat jego subiektywnego odczucia obecnego i przeszłego stanu zdrowia, oraz czynników ryzyka.
 Wywiad (film) – polski film fabularny z 2007 r.
 wywiad diagnostyczny – metoda badawcza w psychologii
 wywiad gospodarczy – metoda pozyskiwania informacji o gospodarce
 Wywiad Skarbowy – forma wykonywania kontroli skarbowej
 biały wywiad – metoda pracy wywiadowczej